Vrecer oder Vrečer ist der Familienname folgender Personen:

 Max Vrecer (1951–2010), österreichischer Filmregisseur
 Robert Vrečer (* 1980), slowenischer Radrennfahrer